1938/39 was het 28ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen. Door de Anschluss behoorde Oostenrijk nu tot het Derde Rijk en de competitie werd gedegradeerd tot een voorronde van het Duitse kampioenschap. In Duitsland was er nog geen eenvormige competitie, maar allemaal kleinere competities waarvan de kampioenen elkaar bestreden. De Oostenrijkse competitie was nu de Gauliga Ostmark, oftewel de zeventiende Gauliga.

Gauliga Ostmark 

Kampioenploeg Admira:Peter Platzer - Anton Schall, Otto Marischka, Josef Weber, Johann Urbanek, Fritz Klacl, Franz Hanreiter, Spielauer, Giesser, Josef Mirschitzka, Leopold Vogl, Wilhelm Hahnemann, Karl Stoiber, Franz Schilling, Karl Durspekt - Trainer: Hans Skolaut

Eindronde om het Duitse kampioenschap

Eindronde om promotie

Bezirksklasse

Bezirksklasse Wien A

Bezirksklasse Wien B

Bezirksklasse West

Bezirksklasse Ost

Bezirksklasse Süd 

Oostenrijks voetbalseizoen